Mistrzostwa Europy w strzelectwie – zawody strzeleckie rozgrywane co dwa lata. Pierwsza edycja w strzelectwie odbyła się w 1955 roku w Bukareszcie, natomiast w rzutkach odbyła się 1956 roku. Mistrzostwa Europy w strzelaniu z 10 metrów rozgrywana jest co roku, począwszy od 1971 roku.

Strzelectwo

Edycje

Strzelanie do rzutków

Edycje

Strzelanie z 10 m

Edycje

Bibliografia 
 Zbiór wyników zawodów strzeleckich

Przypisy 

!